Кожуховская:

 Кожуховская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 «Кожуховская» — станция Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии.
 Кожуховская, Малгожата (род. 1971) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения, также актриса озвучивания.

См. также 
 Кожуховский
 Кожухов